Ардашев — русская и украинская фамилия. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Ардалион — Ардаш. Известные носители:

 Ардашев, Александр Аркадьевич (род. 1968) — российский хоккеист, тренер.
 Ардашев, Андрей Вячеславович (род. 1970) — российский учёный, врач-аритмолог.
 Ардашев, Борис Павлович (рожд. 1931) — инженер-конструктор, кораблестроитель.
 Ардашев, Валентин Кузьмич (1925—2000) — Герой Советского Союза.
 Ардашев, Игорь (род. 1967) — словацкий пианист.
 Ардашев, Леонид Арсентьевич (1924—1952) — Герой Советского Союза.
 Ардашев, Николай Николаевич (1862—1923) — российский историк, старший брат П. Н. Ардашева.
 Ардашев, Павел Николаевич (1865 — ок. 1922) — русский историк, политический публицист.
 Ардашев, Серафим Кузьмич (1927—1981) — советский учёный, специалист по аэродинамике ракет.
 Ардашев, Сергей Николаевич (род. 1998) — российский лыжник.
 Ардашев, Юрий Алексеевич (род. 1965) — российский режиссёр, актёр, барабанщик.

 Ардашева, Марина Владиславовна (род. 1983) — российская футболистка.

 Составная фамилия
 Иванов-Ардашев, Владимир Васильевич (1951—2021) — российский журналист и писатель.

Примечания